Jméno a příjmení Josef Janouš má více nositelů:

 Josef Janouš (1904–???) – český a československý politik
 Josef Janouš (heligonkář) (1926–1995) – kladenský heligonkář a bonsaista
 Josef Janouš (klarinetista) (1927–2012) – český klarinetista česko-francouzského původu